Алексей Иванович Пехтин — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1922 году в деревне Малые Сокольники. Член КПСС с 1943 года.

С 1941 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1941—1991 гг. — инструментальщик ремонтно-механического завода в Новосибирске, участник Великой Отечественной войны, санитар роты 118-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии Сталинградского фронта, слесарь-инструментальщик Научно-исследовательского института «Гириконд» Министерства электронной промышленности СССР, председатель совета наставников НПО «Позитрон».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана 1959—1965 годов и создание новой техники присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер в Санкт-Петербурге в 1996 году.

Сын — Владимир Алексеевич Пехтин — депутат Государственной Думы III—VI созывов.

Ссылки 
 Пехтин